Заттайнс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80417.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Мецлер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 10 мест.
 АПС занимает 7 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга